Toto je seznam sídel v Chorvatsku začínajících na písmeno V.

Reference

Chorvatské seznamy
V